Афрички куп нација 2021. (, ; такође познат скраћено као Афкон 2021) било је 33. издање Афричког купа нација, међународног фудбалског турнира у организацији Афричке фудбалске конфедерације (КАФ) у коме су се такмичиле афричке националне селекције. Домаћин турнира је био Камерун и он се одржавао од 9. јануара до 6. фебруара 2022. године.

Првобитно је било у плану да се првенство одржи на лето 2021. године. Међутим, због неповољних климатских услова у том раздобљу, КАФ је саопштио да се турнир одлаже за јануар и фебруар исте године. Касније је КАФ по други пут померио датум одржавања турнира; одлучено је да ће се првенство ипак одржати почетком 2022. године због последица пандемије ковида 19 на простору читавог континента. Из спонзорских разлога, назив Афрички куп нација 2021. остао је у употреби.

Титулу првака је бранила репрезентација Алжира, која је 2019. по други пут постала шампион Африке. Домаћин, репрезентација Камеруна, успела је да се домогне 3. места будући да је у полуфиналу изгубила на пенале од Египта, а у утакмици за 3. место победила је Буркину Фасо. Селекција Сенегала је по први пут у својој историји успела да дође до пехара након што је у финалу била боља у извођењу једанаестераца од Египта.

Квалификоване репрезентације 
Следеће репрезентације су се квалификовале на првенство.

Систем такмичења 
Укупно двадесет и четири репрезентације учествује на првенству. Једино је домаћину осигурано место на завршном турниру —  остале двадесет три екипе се надмећу кроз квалификације како би осигурале пласман. Након што се зна које ће репрезентације учествовати, оне се деле у шест група од по четири екипе После завршетка групне фазе, следи елиминациона фаза којој се придружују првопласирани и другопласирани тимови из сваке групе као и четири најбоља рангирана трећепласирана тима. Победничке екипе из осмине финале пролазе у четвртфинале, а победници из четврфинале одлазе у полуфинале. Поражени полуфиналисти играју почасну утакмицу за треће место док се успешнији полуфиналисти надмећу у финалу за титулу.

Лопта 
КАФ је саопштио 23. новембра 2021. званичну лопту, названу Тогу, која ће се користити на првенству. Произвођач је енглеско предузеће Умбро.

Маскота 
Маскота, названа Мола, откривена је 17. маја 2021. током одржане церемоније у Јаундеу. Маскота је лав који носи домаћи дрес камерунске репрезентације, а на врху и при дну дреса исписане су речи „Камерун” и „2021”.

Судије 
Следеће судије су изабране да деле правду на утакмицама Афричког купа нација 2021. док су двојица судија изабрана из КОНКАКАФ-а.

Главне судије 

  Мустафа Горбал
  Елдер Мартинс де Карваљо
  Џошуа Бондо 
  Пасифике Ндабихавенимана
  Марио Ескобар
  Бакари Гасама
  Данијел Ларија
  Жан Жак Ндала Нгамбо
  Махмуд Ел Бана
  Мохамед Маруф Еид Мансур 
  Амин Омар
  Бамлак Тесема Вејеса
  Џени Сиказве 
  Виктор Гомес
  Питер Ваверу
  Блез Јувен Нгва
  Бубу Траоре
  Андофетра Ракотожаона
  Редуан Жијед
  Дахан Беда
  Ахмад Хиралал
  Салима Мукансанга
  Магет Ндиаје
  Иса Си
  Бернард Камил 
  Садок Селми

Судије за ВАР-ом 

  Лалу Бенбрахам
  Мехди Абид Шареф
  Махмуд Мохамед Ашур
  Ахмед Ел Гандур
  Самир Гезаз
  Адил Зурак
  Бушра Карбуби
  Фернандо Гереро
  Хајтем Гират

Жреб 
Требало је да се коначан жреб одржи 25. јуна 2021, али је одложен за 17. август 2021.  Двадесет и четири екипе подељене су у четири групе а свака група се састоји од њих шест.

Стадиони 
Будући да се број учесника Афричког купа нација проширио са шеснаест на двадесет и четири екипе, утакмице овогодишњег турнира играће се на шест стадиона у пет камерунских градова. У тих шест стадиона спадају: Олембе и Ахмаду Ахиџо у главном граду Јаундеу, затим Јапома у Дуали, стадион Лимбе у истоименом граду, Куеконг у Бафусаму и Румде Аџија у Гаруи. Прва и последња утакмица првенства одржаће се на новоизграђеном стадиону Олемба у Јаундеу чији капацитет износи 60.000 места.

Групна фаза 
Екипе које заврше на првом и другом месту у групи, као и четири најбоље трећопласиране екипе, пролазе у осмину финала.
Сатница је по локалном времену: WAT (, ; UTC+1).

Правила рангирања тимова 
Екипе се рангирају према броју освојених бодова (победа вреди три, реми један и пораз нула бодова). Уколико две екипе имају исти број бодова на крају групне фазе, гледа се следећи критеријум (по наведеном редоследу) како би се одредио коначан пласман (члан 74 Правилника):

 број освојених бодова у међусобним дуелима између упитних екипа;
 гол-разлика у међусобним дуелима између упитних екипа;
 број постигнутих голова у међусобним дуелима између упитних екипа;
 уколико су изједначене више од две екипе и уколико су две екипе и даље изједначене, сав горенаведени критеријум важи искључиво за те две екипе;
 гол-разлика у свим утакмица у групи; 
 број постигнутих голова у свим утакмицама у групи;
 жребање.

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Поредак трећепласираних тимова

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Права на пренос 
Првенство се путем телевизија и радио-станица емитује широм света. Испод се налази списак права на пренос Афричког купа нација 2021. по територијама:

Статистике

Стрелци 
8 голова

 Венсан Абубакар

5 голова
 Карл Токо Екамби
3 гола

 Габадињо Мханго
 Ибрахима Коне

 Софијан Буфал
 Садио Мане

2 гола

 Џим Алевина
 Муса Бароу
 Мохамед Салах
 Ахмед Моњи

 Абли Џелоу
 Ашраф Хакими
 Никола Пепе
 Вахби Хазри

1 гол

 Софијан Бендебка
 Хасан Банде
 Сирил Бајала
 Данго Уатара
 Џибрил Уатара
 Густаво Сангаре
 Блати Туре
 Бертранд Траоре
 Стив Јаго
 Мохамед Абделмонем
 Махмуд Хасан
 Јаник Бујла
 Пабло Ганет
 Естебан Обијанг
 Дава Хотеса
 Гетане Кебеде
 Арон Бупендза
 Андре Ају
 Ричмонд Боаћи
 Александер Џику
 Наби Кеита
 Исијага Сила
 Гари Родригес
 Жулио Таварес
 Кудакваше Махачи
 Нолеџ Мусона
 Исмаел Вади
 Стефан Баокен
 Јусуф Мчангама
 Ел Фарду Бен Набуан
 Масадио Ајдара

 Закарија Абухлал
 Селим Амалах
 Јусеф ен Несири
 Таиво Авонији
 Самјуел Чуквуезе
 Келечи Ихеаначо
 Умар Садик
 Мозиз Сајмон
 Вилијам Трост Еконг
 Макс Градел
 Себастјен Але
 Франк Кеси
 Ибраим Сангаре
 Абду Диало
 Фамара Дједиу
 Бамба Дјенг
 Идриса Геј
 Шеику Кујате
 Исмаила Сар
 Алхаџи Камара
 Муса Ноа Камара
 Валиелдин Хедр
 Сејфедин Џазири
 Хамза Матлути
 Јусеф Мсакни

Аутоголови
 Адама Гира (за Габон)
 Андре Онана (за Буркину Фасо)
 Најеф Агерд (за Габон)

Награде 
Следеће награде су додељене на крају првенства:

 Најбољи играч првенства:  Садио Мане
 Најбољи стрелац првенства:  Венсан Абубакар (8 голова)
 Најбољи голман првенства:  Едуар Менди
 Најбољи млади играч првенства:  Иса Каборе
 Награда за фер-плеј:

Идеална екипа првенства 

Тренер:  Алију Сисе

Извор:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Организациони комитет Афричког купа нација 2021. (језик: француски)

Афрички куп нација 2021.
Афрички куп нација
Фудбал у 2022.
Фудбал у Камеруну